Der Wahlkreis Cuxhaven ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er befindet sich im Landkreis Cuxhaven und umfasst die Stadt Cuxhaven und  die Samtgemeinde Land Hadeln.

Bis zur Landtagswahl 2013 umfasste er die Städte Cuxhaven und Langen, die Gemeinde Nordholz sowie die Samtgemeinde Land Wursten.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Cuxhaven acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Oliver Ebken (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 58.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Cuxhaven sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Uwe Santjer (SPD). Er hat am 19. November 2019 sein Mandat niedergelegt, da er zum Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven gewählt wurde. Über die Landesliste zog zusätzlich Thiemo Röhler (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis hatte die Wahlkreisnummer 58.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Rohler, Thiemo" |Thiemo Röhler
|34,0
|33,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Santjer, Uwe" |Uwe Santjer
|48,2
|41,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Gemmeren, Sabine van" |Sabine van Gemmeren
|4,5
|6,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Rendant, Marie-Louise" |Marie-Louise Rendant
|3,7
|6,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Memedi, Nadije" |Nadije Memedi
|3,3
|4,0
|-
| Alternative für Deutschland
| data-sort-value="Hoffmann, Marcus" |Marcus Hoffmann
|5,4
|5,7
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Kucklick, Jürgen" |Jürgen Kucklick
|1,0
|0,7
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei || || ||0,1
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 61,8 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Cuxhaven neun Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Uwe Santjer (SPD). Der Wahlkreis hatte die Wahlkreisnummer 58.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Rohler, Thiemo" |Thiemo Röhler
|41,4
|40,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Santjer, Uwe" |Uwe Santjer
|44,5
|34,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Kubsa, Daniel" |Daniel Kubsa
|5,4
|9,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Luetgebrune, Bernd" |Bernd Luetgebrune
|2,3
|9,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Krautscheidt, Jens" |Jens Krautscheidt
|2,5
|2,9
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Zingel, Hajo" |Hajo Zingel
|1,4
|1,6
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="König, Ilona" |Ilona König
|1,5
|1,2
|-
| NPD
| data-sort-value="Walter, Helmut" |Helmut Walter
|0,7
|0,8
|-
| Bündnis 21/RRP
| data-sort-value="Lukas, Manfred" |Manfred Lukas
|0,3
|0,2
|-
| Die Freiheit || || ||0,2
|-
| PBC || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 58,5 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Cuxhaven acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete war Hans-Christian Biallas (CDU).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Biallas, Hans-Christian" | Hans-Christian Biallas
| 38,4
| 39,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Santjer" | Uwe Santjer
| 38,1
| 32,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Geffken" | Rolf Geffken
| 8,3
| 9,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Weißer" | Ulfried Weißer
| 4,5
| 7,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Göbel" | Daniela Göbel
| 5,3
| 6,7
|-
| NPD
| data-sort-value="Walter" | Helmut Walter
| 1,6
| 1,6
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Altenburg" | Peter Altenburg
| 2,2
| 1,0
|-
|Familien-Partei
|
|
| 0,6
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,5
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,3
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Einzelbewerber
| data-sort-value="Steinberg" | Klaus Steinberg
| 1,7
|
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 54,2 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Cuxhaven)